La ligne de la Broye est un ensemble de deux lignes ferroviaires des Chemins de fer fédéraux en Suisse mises toutes deux en service le  par les chemins de fer de la Suisse Occidentale. Ce sont :

 la ligne de la Broye longitudinale, qui est le tronçon Palézieux – Chiètres de la ligne Palézieux – Lyss.
 la ligne de la Broye transversale.